Az 1967–1968-as osztrák labdarúgó-bajnokság az osztrák labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának ötvenhetedik alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. 

A pontvadászat 14 csapat részvételével zajlott. A bajnokságot a Rapid Wien csapata nyerte.

A bajnokság végeredménye

 A Rapid Wien az 1967-68-as szezon bajnoka.
 A Rapid Wien részt vett az 1968–69-es bajnokcsapatok Európa-kupájában.
 Az Grazer AK részt vett az 1968–69-es kupagyőztesek Európa-kupájában.
 A Wiener SC részt vett az 1968–69-es vásárvárosok kupájában.
 A First Vienna FC és a WSG Radenthein kiesett a másodosztályba.

Források 
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 

Osztrák 1
Osztrák 1
Osztrák labdarúgó-bajnokságok